Ікушень () — село в Румунії, у повіті Ботошані. Входить до складу комуни Ворона.
 Ікушень () — село в Румунії, у повіті Ясси. Входить до складу комуни Вікторія.